Hit FM ist der Name folgender Musiksender:

 Hit FM (Dänemark), ein Zusammenschluss mehrerer privater Hörfunksender, siehe ANR (Radio)
 Hit FM (Frankreich), ehemaliger französischer Radiosender
 Hit FM (Österreich), ein Radiosender in Sankt Pölten
 Hit FM (Polen), ein polnischer Radiosender in Trójmiasto
 Hit FM (Russland), russlandweiter Sender mit Sitz in Moskau
 Hit FM (Spanien), ein spanischer Radiosender
 89 Hit FM, Münchner Hörfunksender

Siehe auch:
 Hit Radio